Opus reticulatum — вид стенной кладки в древнеримской архитектуре.

Описание 
Такая кладка стала улучшением кладки типа opus incertum, камни квадратной формы, длина стороны составляла 6—7 см, выкладывались в виде сети. Между двумя стенами, выстроенными таким образом, заливался бетон.

Ко времени императора Августа такой тип кладки пришёл на место incertum. В отличие от сложного производства больших квадратных камней, камни для этой кладки могли изготовляться в небольших мастерских, особых высококвалифицированных умений такое производство не требовало.

Этот тип постройки особенно расширился со времен Августа, но он очень редок на хорватской земле.

Работы, выполненные с сеткой 
 Амфитеатр в Поццуоли
 Амфитеатр в Сиракузах
 
 Вилла Адриана
 Театр Марцелла
 
 
 Настенные украшения в стиле opus reticulatum римского периода были обнаружены в основаниях нормандской башни , провинция Бари.

Галерея

См. также 
 Opus quadratum — римская кладка с использованием параллельных ходов камня прямоугольной формы одинаковой высоты.
 Opus incertum — древнеримская кладка с использованием неправильных камней в бетонной основе.
  — также известный как Opus compositum — сочетание римских строительных технологий.
 Римский бетон — также известный как Opus caementicium — строительный материал, используемый в строительстве во время поздней Римской республики и Империи.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Opus reticulatum — поисковая система Google.

Архитектурные техники Древнего Рима